Waldemar Nowakowski ist der Name folgender Personen:

* Waldemar Nowakowski (Grafiker) (1917–1984), polnischer Geodät und Grafiker
 Waldemar Nowakowski (Politiker) (* 1950), polnischer Politiker